Соёмбо — монголизированная форма санскритского термина Сваямбху (саморожденный). Имеет несколько самостоятельных значений:

 Соёмбо (письменность)
 Соёмбо (символ)
 Соёмбо (блок Юникода)